Eißler oder Eissler ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Eißler (* 1993), deutscher Rennrodler
 Friedmann Eißler (* 1964), deutscher evangelischer Theologe   
 Hans Eißler (1931–2005), deutscher Jurist
 Hermann Eissler (1860–1953), Unternehmer und Kunstsammler
 Jeremias Eißler († 1702), deutscher Goldschmied, Bildhauer, Wachsbossierer, Skulpteur und Medailleur
 Johanna Eißler (1901–1981), deutsche Malerin
 Konrad Eißler (* 1932), deutscher Journalist und Prediger
 Kurt R. Eissler (1908–1999), US-amerikanischer Psychoanalytiker österreichischer Herkunft
 Ralf Eißler (* 1958), deutscher Politiker
 Wolfgang Eißler (* 1971), deutscher Filmregisseur

Siehe auch
Eisler